Inre-Ljusvattnet kan avse:
Inre-Ljusvattnet (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun,  (54,5 ha)
Inre-Ljusvattnet (Burträsks socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (44,8 ha)

Se även
Ljusvattnet

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn